Julia Smith peut désigner :
  (1927-1997), une réalisatrice et productrice de télévision ;
 Julia Smith (1905-1989), pianiste et compositrice américaine ;
  (1792-1886), suffragette et activiste américaine ;
  (1839-1930), médecin américaine ;
  (1831-1880), membre précoce du Latter Day Saint movement ;
 , professeur d'histoire médiévale.